

Géographie 
 La Kander est une rivière suisse.

Personnes 
 John Kander est un compositeur et scénariste américain.
 Nadav Kander est un photographe.